Les Jumelles peut désigner :
 Les Jumelles, un couple de sommets situé dans le Chablais valaisan, en Suisse ;
 Les Jumelles, des séries de bandes dessinées publiées entre 1957 et 1974, dans les revues Bernadette ;
 Les jumelles, une série de six romans pour la jeunesse écrite par Enid Blyton.